Сушко́ — українське та білоруське прізвище.

Особи

Чоловіки 
 Сушко Вадим Іванович ( 1986) — білоруський хокеїст
 Сушко Василь — член ОУН, особистий охоронець Степана Бандери
 Сушко Віктор Олександрович — доктор медичних наук (2003), професор, лауреат Державної премії України, премії Кабінету Міністрів України заслужений лікар України.
 Сушко Геннадій Миколайович (* 1970) — український та радянський футболіст та тренер, виступав на позиціях захисника, півзахисника та нападника.
 Сушко Ігор («Ігор») — вояк УПА, Лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 1 класу
 Сушко Костянтин Іванович (* 1946) — український письменник-прозаїк, публіцист і журналіст.
 Сушко Лука Григорович (1919—2011) — генерал-майор у відставці, Герой України.
 Сушко Микита Логвинович (? — ?) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Сушко Микола ( 1909) — австрійський видавець українського походження.
 Сушко Олександр Валерійович (* 1973) — український політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження».
 Сушко Роман Васильович — громадський діяч, заступник Голови Народного Руху України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992), заслужений працівник промисловості України (2005)
 Сушко Роман Кирилович — військовий і політичний діяч, поручник УСС, співорганізатор і полковник Січових Стрільців, співорганізатор, 6-й та 10-й крайовий комендант УВО, співзасновник ОУН, командир «Легіону Сушка»
 Сушко Олександр (1880—1966) — історик, журналіст і громадський діяч, родом з Галичини
 Сушко Павло Миколайович ( 1979) — український кінопродюсер, підприємець
 Сушко Юрій Володимирович (1979) — серійний вбивця
 Сушко Ярослав Миколайович (* 1995) — майстер спорту України міжнародного класу по гирьовому спорту, чемпіон і рекордсмен України.

Жінки 
 Сушко Ірина Миколаївна (* 1974) — громадська діячка, аналітикиня, публіцистка, експертка.
 Сушко Світлана Валентинівна — заслужений артист України.
 Сушко Орися — голова Світової федерації Українських жіночих організацій (СФУЖО) 2012—2018
 Сушко Руслана Олександрівна ( 1975) — українська баскетболістка

Див. також 
 Банда Сушка
 Військові відділи націоналістів
 Сушки (роди)
 Сушков

Примітки